Дми́трий Никола́евич Жбанко́в (1853, Нижегородская губерния — 20 июля 1932, Москва) — русский врач, деятель земской медицины и этнограф.

Биография 
Окончил Медико-хирургическую академию. Служил в различных земствах. В 1890-х гг. заведовал медико-статистическим отделением Смоленского губернского земства.

Научные труды посвящены различным вопросам земской медицины: санитарному делу, эпидемиологии, статистике, вопросу об отхожих промыслах и их культурном и санитарном влиянии на население.

Избранные труды 
Источник - электронные каталоги РНБ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  || 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ||  ||

Примечания

Литература 
 

Медики Российской империи
Этнографы Российской империи